Thomas Wilson, Engels retoricus en schrijver, 1525-1581
 Thomas Wilson, bisschop van Sodor en Man en schrijver, 1663-1755
 Thomas Wilson (1788-1867), Brits textielfabrikant
 Thomas Wilson, Schots componist, 1927-2001
 Thomas Braidwood Wilson, Schots scheepsarts en ontdekkingsreiziger 1792-1843
 Thomas Wilson, Amerikaans acteur